Personer med efternamnet Simon 

 Abraham Simon (1617–1692), engelsk vaxmodellör och medaljkonstnär
 Ágnes Simon (1935–2020), ungersk, nederländsk och västtysk bordtennisspelare
 Alda Simón (1928–2001), uruguayansk författare
 Amy Simon (född 1957), amerikansk-svensk målare
 Andrés Simón (född 1961), kubansk kortdistanslöpare
 Antoine Simon (1844–1923), president på Haiti
 August Heinrich Simon (1805–1860), tysk politiker

 Bob Simon (1941–2015), amerikansk TV-korrespondent

 Carla Simón (född 1986), spansk filmregissör
 Carlos Simon (född 1965), brasiliansk fotbollsdomare
 Carly Simon (född 1943), amerikansk sångerska och låtskrivare
 Carolin Simon (född 1992), tysk fotbollsspelare
 Chris Simon (född 1972), kanadensisk ishockeyspelare
 Claude Simon (1913–2005), fransk författare, nobelpristagare
 Cliff Simon (1962–2021), sydafrikansk simmare och skådespelare

 David Simon (född 1960), amerikansk författare, textförfattare och TV-producent
 Diederik Simon (född 1970), nederländsk roddare
 Dominik Simon (född 1994), tjeckisk ishockeyspelare

 Émilie Simon (född 1978), fransk sångerska och låtskrivare
 Eugène Simon (1848–1924), fransk zoolog, spindelspecialist

 Falk Simon (1874–1957), svensk bankir, konstsamlare och mecenat

 Gilles Simon (född 1984), fransk tennisspelare
 Gustav Simon, flera personer
 Gustav Simon (Gauleiter) (1900–1945), tysk nazistisk politiker
 Gustav Simon (kirurg) (1824–1876), tysk kirurg
 Gustav Simon (dermatolog) (1810–1857), tysk entomolog

 Harper Simon (född 1972), amerikansk musiker
 Herbert Simon (1916–2001), amerikansk nationalekonom och sociolog, mottagare av ekonomipriset  till Alfred Nobels minne 
 Hermann Theodor Simon (1870–1918), tysk fysiker
 Hugo Simon (född 1942), amerikansk hoppryttare

 Jadwiga Simon (1909–1955), polsk målare och tecknare
 Joe Simon (musiker) (1936–2021), amerikansk sångare och låtskrivare
 John Simon (musikproducent) (född 1941), amerikansk musikproducent och musiker
 John Simon, 1:e viscount Simon (1873–1954), brittisk jurist och politiker
 Josef Simon (född 1934), ungersk-svensk målare och keramiker
 Joseph Simon (1851–1935), amerikansk politiker, republikan, senator för Oregon
 Jules Simon  (1814–1896), fransk politiker och filosof
 Julia Simon (född 1996), fransk skidskytt
 Julián Simón (född 1987), spansk roadracingförare
 Julien Simon-Chautemps (född 1978), fransk biltävlingsingenjör

 Kyah Simon (född 1991), australisk fotbollsspelare

 Ladislau Simon (1951–2005), rumänsk brottare
 Lidia Simon (född 1973), rumänsk maratonlöpare
 Lucien Simon (1861–1945), fransk konstnär
 Ludvig Simon (1894–1982), svensk läkare

 Marie Simon (1824–1877), tysk sjuksköterska
 Max Simon (1899–1961), tysk SS-general
 Michel Simon (1895–1975), schweizisk skådespelare
 Mircea Şimon (född 1954), rumänsk boxare
 Moritz Simon, flera personer
 Moritz Simon (1847–1903) (1847–1903), svensk läkare
 Moritz Simon (1884–1959) (1884–1959), svensk läkare

 Neil Simon (1927–2018), amerikansk dramatiker
 Norton Simon  (1907–1993), amerikansk konstsamlare

 Oskar Simon (1845–1882), tysk läkare, dermatolog

 Paul Simon (född 1941), amerikansk sångare och låtskrivare
 Paul Simon (politiker) (1928–2003), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant och senator för Illinois

 Richard Simon (1638–1712), fransk teolog, bibelkritiker
 Ricky Simón (född 1992), amerikansk MMA-utövare

 Sam Simon (1955–2015), amerikansk TV-producent och författare
 Simone Simon (1910–2005), fransk skådespelare
 Sven Simon (1941–1980), tysk fotograf och tidningsman

 Tirésias Simon Sam (1835–1916), haitisk president

 Václav Simon (1896–1952), tjeckisk-svensk fotbollstränare

 William E. Simon (1927–2000), amerikansk politiker och filantrop, republikan, finansminister